Mistrzostwa Europy U-19 w Piłce Nożnej 2013 – 29. edycja Mistrzostw Europy do lat 19, która zostanie rozegrana w dniach 20 lipca – 1 sierpnia 2013 roku na Litwie. W turnieju będą mogli uczestniczyć zawodnicy, którzy urodzili się po 1 stycznia 1994.

Uczestnicy

Stadiony

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Półfinały

Finał

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona UEFA 

Mistrzostwa Europy U-19 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
2013 na Litwie